

Населені пункти та їхні частини

 Йодлувка — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Йодлівка (Йодлувка) — село в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Йодлувка — частина села Щепановиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Йодлувка — колонія в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Йодлувка — осада в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Йодлувка — лісова осада в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки